

Persone
Gyula Feldmann – allenatore di calcio e calciatore ungherese
John Feldmann – produttore discografico, cantante e chitarrista statunitense
Liliana Feldmann – attrice teatrale e conduttrice radiofonica italiana
Markus Feldmann – politico svizzero
Otto von Feldmann – militare e politico tedesco
Peter Feldmann – politico tedesco

Altro
Birrificio Feldmann – azienda brasiliana